IMT puede referirse a:

Siglas 
 IMT, Telecomunicaciones Móviles Internacionales (por International Mobile Telecomunications) según la UIT.
 IMT-2000, Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000, estándar global para 3G.
 IMT, símbolo de la Bolsa de Londres para Imperial Tobacco.

Aeronáutica 
 IMT, abreviatura de immediate/inmediato o immediately/inmediatamente.

Organizaciones 
 IMT, Instituto de Matemáticas de Toulouse.
 IMT, Tribunal Militar Internacional (por International Military Tribunal)  instituido en 1945 para el Proceso de Núremberg.
 IMT, Corriente Marxista Internacional (por International Marxist Tendency).
 IMT Institute for Advanced Studies Lucca, ''Institutions Markets Technologies, instituto universitario de doctorado con sede en Lucca, Italia.

Código 
 IMT, código IATA del aeropuerto Ford, Iron Mountain (Michigan), Estados Unidos.